Miejscowości w USA:
 Granger – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Granger – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Granger – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Granger – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Granger – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson
 Granger – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
 Granger – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
Gminy w USA:
 Granger (ang. Granger Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Granger (ang. Granger Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
Osoby noszące to nazwisko:
 David Granger –  gujański wojskowy i polityk